Les mots palustris et palustre sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier, respectivement masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « des marais, des marécages ».

Le mot palustre est aussi un adjectif (de même sens) dans plusieurs langues dont le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. En espagnol, c'est aussi un nom masculin signifiant « truelle ».

Sciences et techniques

Biologie 
 En botanique, une plante palustre est une plante vivant dans des marécages ou aux abords d'étangs.
 En taxonomie, les mots palustris et palustre sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales rencontrées dans des zones marécageuses. L'adjectif palustre est aussi employé comme qualificatif du nom vernaculaire d'une partie de ces espèces. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : palustris, palustre.

Médecine 
 L'encéphalopathie palustre est l'une des manifestations cliniques du paludisme.

Patronyme 
 Léon Palustre (1838-1894) est un archéologue français.

Épithète spécifique